Patrizia (La Fille du puisatier) – film del 1940 diretto da Marcel Pagnol
 La Fille du puisatier – film del 2011 diretto da Daniel Auteuil